Лилипу́т ( — название страны маленьких людей в книге «Путешествия Гулливера») — человек очень маленького роста, но не то же, что и карлик. Лилипуты органичны в своём телосложении , состояние это редкое (гипофизарный нанизм), наследственное.  

Это слово, придуманное Джонатаном Свифтом (см. Лилипуты и Блефуску), используется в нарицательном смысле для обозначения любых объектов, имеющих необычно малые размеры для своего класса, в частности, в качестве названий аппаратуры. В переносном смысле лилипут — человек малозначительный, ничтожный.

В медицине 
Лилипу́т — человек, страдающий патологией гипофиза, который отвечает за выработку гормона роста. Именно поэтому данное заболевание называется гипофизарным нанизмом. Рост лилипута составляет 40-90 сантиметров, а вес его колеблется от пяти до пятнадцати килограммов. Согласно статистике, сегодня на нашей планете проживают около восьмисот лилипутов, наиболее часто они работают в традиционных цирках и на ярмарках. В отличие от карликов, лилипуты сложены достаточно гармонично. Даже во взрослом возрасте они имеют отличные пропорции и немного похожи на детей. Стоит отметить, что сами люди очень маленького роста (карлики) никогда не называют себя этим словом.

В искусстве 
С 1946 года в состав Союзгосцирка (затем Росгосцирка) входил единственный в мире цирковой коллектив актёров-лилипутов «Сияние маленьких звёзд».

Люди маленького роста в мифологии и литературе 
 Гномы
 Феи
 Пигмеи
 Мальчик-с-пальчик
 Дюймовочка
 Бибигон
 Весёлые человечки
 Муми-тролли
 Чёрная курица, или Подземные жители
 Необыкновенные приключения Арбузика и Бебешки

См. также 
 «Lilliput» — британский иллюстрированный развлекательный журнал малого формата, выходивший с 1937-го по 1960 гг.

Примечания 

Рост
Гномы
Карлики